Hinojosa de San Vicente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojosa de San Vicente (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Hinojosa de San Vicente (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar